Элизабет «Бет» Комсток (родилась 30 августа 1960 года) — американский бизнес-руководитель. Была вице-председателем General Electric. Руководила дивизионом GE Business Innovations, который занимался созданием новых предприятий, развитием рынков и моделей обслуживания. Это подразделение включает GE Lighting, Current, GE Ventures & Licensing и GE Sales, marketing & communications.

Ранние годы

Образование 
В 1982 году окончила колледж Уильяма и Мэри со степенью бакалавра наук в области биологии. Начала свою карьеру на местном телевидении в шт. Вирджиния, США.

Карьера 
Работала на каналах NBC, CBS и Turner Broadcasting.

В 2003 году была назначена первым директором по маркетингу GE за более чем 20 лет. На этом посту развивала экологическое направление (ecomagination) — инициативу, направленную улучшение воздействия на окружающую среду со стороны GE и ее клиентов.

С 2006 года была президентом Integrated Media в NBC Universal, курируя продажи рекламы, маркетинг и изучение рынков, а также руководила цифровыми проектами компании, в том числе Peacock Equity, приобретением iVillage.com, а также курировала развитие сервиса Hulu.

С 2008 по 2017 год занимала должность директора по маркетингу и сбыту GE.

Является членом совета директоров Nike и президентом-попечителем Смитсоновского музея дизайна

Награды и отличия 
В 2015 и 2016 гг. входила в список «100 самых влиятельных женщин мира» по версии Forbes.

Библиография 
В 2018 году написала книгу «Imagine It Forward: Courage, Creativity and the Power of Change». В 2019 году книга вышла в русском переводе.

Литература

Примечания 

Родившиеся в 1960 году
Персоналии:General Electric
Википедия:Биографии современников
Выпускники Колледжа Вильгельма и Марии